Сура́жевка — село, основано в 1902 году, расположенное в Артёмовском городском округе. Расположено к северо-востоку от Артёма, по дороге 16 км. Численность населения 1.944 жителей.

Образование 
Система сельского образования включает в себя общеобразовательную школу № 5 и одно дошкольное образовательное учреждение № 37.

Население 
Население на 1915 год: мужчин 326, женщин 302, всего жителей 628, проживало в 97 дворах.

Список улиц 
 Грибная
 Костромская
 Краснодарская
 Кубанская
 Ягодная
 Ярославская

Транспорт 
Связан автобусным сообщением с городом Артёмом маршрутом № 16 Артём (центр)—Суражевка—Заводской.

Предприятия 
 Отделение связи 692779
 Приморская овощная опытная станция
 ООО «Суражевка» (строительная организация)
 ФГУП «Дальневосточное»

Примечания 

Населённые пункты Артёмовского городского округа Приморского края